Reddington est un patronyme, prénom et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1972), joueur néo-zélandais de cricket
 (XVII siècle), prêtre et archidiacre anglican irlandais
, chanteuse et compositrice britannique
 (né en 1957), acteur de télévision anglais 
 (1910-1994), évêque catholique irlandais
 (1919-2015), joueur irlandais de hurling
 (né en 1978), joueur anglais de football

Personnage
Raymond Reddington, personnage de la série télévisée américaine Blacklist

Prénom
William Redington Hewlett (1913-2001), ingénieur et homme d'affaires américain

Toponyme

, communauté de l'Indiana

Voir aussi
, hôpital de Lagos, Nigeria

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais